Скорость манипуляции (символьная скорость) в технике связи — число различных состояний сигнала в линии в единицу времени. При этом сами состояния называются символами. Основная единица измерения скорости манипуляции — бод (число символов в секунду).

Скорость манипуляции не следует путать со скоростью передачи информации, определяющей количество информации, передаваемое в единицу времени и измеряемое в битах в секунду.

Найквист в 1928 году показал, что в канале с полосой пропускания , измеряемой в герцах можно передать  независимых величин в секунду, но не более. При превышении этого предела (барьера Найквиста) невозможно избежать межсимвольных искажений.

Цифровая модуляция

en:Symbol rate